Cet article présente les étapes des World Rugby Sevens Series.

Cartes 

</div>

Légende :

 Rouge : étapes actuelles

 Vert : anciens lieux d'étapes actuelles

 Orange : anciennes étapes

Étapes actuelles

Étapes actuelles ayant changé de lieu

Anciennes étapes

Notes et références 

World Rugby Sevens Series